Une coureuse peut désigner :
 une coureuse (féminin de coureur), personne pratiquant la course.
 une coureuse, type de véhicule hippomobile.